
Molekulska formula -{C10H20O2}- se može odnositi na:
 Dekanska kiselina
 p-Mentan-3,8-diol
 Neodekanoinska kiselina
 Oktil acetat
 Etil oktanoat